Römerkeller steht für:

 Römerkeller (Lauchhammer), Ansiedlung an der Nebenstrecke Sallgast–Lauchhammer der Schipkau-Finsterwalder Eisenbahn
 Römerkeller (Oberkochen), Rest eines römischen Bauwerks östlich von Oberkochen